A Copa do Brasil de Futebol de 1994 foi a sexta edição da Copa do Brasil. Ela foi disputada entre 18 de Fevereiro e 10 de Agosto de 1994.

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, de Porto Alegre-RS, foi o campeão pela segunda vez em sua história, vencendo na final o Ceará Sporting Club, de Fortaleza-CE, em um jogo que ficou marcado por uma polêmica arbitragem pelo árbitro Oscar Roberto Godói. Com o título, o clube classificou-se automaticamente para a Taça Libertadores da América de 1995.

Participantes 
A quinta edição da Copa do Brasil teve 32 participantes. Pela primeira vez em sua história, o campeão tocantinense participou da competição.

Tabela 
(* - time que fez a primeira partida em casa)

Finais 

 1º Jogo

 2º Jogo

Premiação

Artilheiro 
 Paulinho McLaren () – 6 gols

Ligações externas 
 Bola n@ Área

1994
Futebol de 1994 no Brasil